Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein in der 20. Wahlperiode. Der Landtag wurde am 8. Mai 2022 gewählt, zur konstituierenden Sitzung traten die Gewählten am 7. Juni 2022 zusammen.


Abgeordnete

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblinks 
 Übersicht aller Abgeordneten auf der Seite des Landtags
 Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022 auf der Seite landtagswahl-sh.de

Einzelnachweise 

Mitglieder, 20. Wahlperiode
 22